Nöth oder Noeth ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Nöth (* 1949), CSU-Abgeordneter im 15. Bayerischen Landtag
 Emilia Nöth (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Hans Nöth (1925–1978), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Nöth (1928–2015), deutscher Chemiker
 Markus Nöth (* 1969), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Martina Nöth (* 1974), deutsche Autorin und Sängerin 
 Winfried Nöth (* 1944), Herausgeber und Autor von Werken zu Semiotik, Medientheorie und digitale Medien

Noeth  bezeichnet außerdem:
 (24931) Noeth, Asteroid

Siehe auch:
 Noth